Myrdal är ett efternamn, som den 31 december 2016 bars av 76 personer bosatta i Sverige. I Norge hade vid samma tid 237 personer detta efternamn.

Personer med efternamnet Myrdal
 Alva Myrdal (1902–1986), politiker och diplomat
 Arne Myrdal (1935–2007), norsk högerextremist
 Eva Myrdal (född 1956), arkeolog, professor
 Gunborg Myrdal (1926–2007), konstnär, fotograf, och författare, mera känd som Gun Kessle
 Gunnar Myrdal (1898–1987), nationalekonom och politiker
 Jan Myrdal (1927–2020), skriftställare
 Janken Myrdal (född 1949), ekonomihistoriker, professor
 Kaj Myrdal (född 1936), författare och socionom,  mera känd som Kaj Fölster
 Rosemarie Myrdal (född 1929), amerikansk politiker
 Sissela Myrdal (född 1934), svenskamerikansk filosof och författare, mera känd som Sissela Bok

Se även
 Myrdal (järnvägsstation), järnvägsstation på Bergensbanen (866 meter över havet)

Källor

Svenska efternamn
Norska efternamn